Poltava, città dell'Ucraina in cui è sita la Base aerea di Poltava
Battaglia di Poltava, episodio della grande guerra del Nord
Poltava, nave da battaglia classe Petropavlovsk varata nel 1894
Poltava, nave da battaglia classe Gangut varata nel 1911
Poltava, poema di Alexander Pushkin